Köprüköy (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Köprüköy (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Köprüköy